Pejawaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pejawaran, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Pejawaran, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar